Příjmení Sandow nosí více významných osobností:

 Damien Sandow (* 1981) – americký profesionální wrestler
 Eugen Sandow (1867–1925) – anglický kulturista německého původu, vlastním jménem Friedrich Wilhelm Müller
 Nick Sandow (* 1966) – americký herec

 jiný význam
 Sandow – americký němý film z roku 1894